

Persone
 Agostino Pinelli Luciani (1537-1620) – doge della Repubblica di Genova
 Albino Luciani, nome secolare di papa Giovanni Paolo I (1912-1978) – 263º vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica
 Alfredo Luciani (1887-1969) – poeta e insegnante italiano
 Anna Cascella Luciani (1941) – poetessa italiana
 Anthony Luciani (1990) – hockeista su ghiaccio canadese
 Antonino Riccardo Luciani (1931) – musicista, direttore d'orchestra e compositore italiano
 Clara Luciani (1992) – cantautrice francese
 Corradino Luciani (1884-1909) – giornalista italiano
 Domenica Luciani (1962) – scrittrice italiana di libri per ragazzi
 Giovanni Luciani (1909–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giulio Cesare Luciani (1826-1914) – patriota e letterato italiano
 Luciano Luciani (1904–...) – pianista italiano
 Luigi Luciani (1840-1919) – cardiologo e fisiologo italiano
 Manrico Berti Luciani (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Matteo Luciani (1812-1888)  – politico italiano
 Nicoletta Luciani (1979) – pallavolista italiana
 Roberto Luciani (1951) – architetto, archeologo, giornalista e critico d'arte italiano
 Sebastiano Luciani, detto in tarda età Sebastiano del Piombo (1485-1547) – pittore italiano
 Sebastiano Arturo Luciani (1884-1950) – compositore, musicologo e critico cinematografico italiano
 Sofia Luciani (1993) – giocatrice di calcio a 5 e calciatrice italiana
 Tomaso Luciani (1818-1894) – patriota italiano
 Vincenza Luciani (1973) – cantante italiana, nota come Cliò
 Vito Luciani (1859-1951) – politico e avvocato italiano

Altro
 Museo Albino Luciani – raccolta di cimeli, documenti e fotografie di papa Luciani a Canale d'Agordo, provincia di Belluno
 Museo diocesano Albino Luciani – museo di arte sacra di Vittorio Veneto, provincia di Treviso
 Palazzo Luciani – edificio di Salerno
 Parker Luciani – uno dei personaggi principali del videogioco Resident Evil: Revelations
 Villa Luciani – frazione del comune di Montegranaro, in provincia di Fermo
Luciani – abitanti di Lucia (Pirano)
Luciani – abitanti di Santa Lucia di Serino

Pagine correlate 
Luciana
Luciano